

Astronomia 
 3202 Graff – asteroide della fascia principale
 Graff – cratere lunare
 Graff – cratere di Marte

Mineralogia 
 Wittelsbach-Graff – diamante di 31,06 carati
 Graff Pink – diamante di 24,78 carati

Persone 
 Johann Andreas Graff (1637-1701) – pittore tedesco
 Johanna Herolt-Graff (1668-post 1723) – pittrice tedesca
 Dorothea Maria Graff (1678-1743) – pittrice tedesca
 Anton Graff (1736-1813) – pittore svizzero
 Kasimir Graff (1878-1950) – astronomo tedesco
 Erich Graff-Wang (1902-1969) – calciatore norvegese
 Laurence Graff (1938) – gioielliere britannico
 Randy Graff (1955) – attrice e cantante statunitense
 Todd Graff (1959) – attore, sceneggiatore e regista statunitense

Sport 
 Trophée Jean-Pierre Graff – trofeo della Ligue Magnus, campionato francese di hockey su ghiaccio

Pagine correlate 
De Graff
Graf
Gräf
Gräff

Altri progetti